Оле́г Григо́рьев:
 Григорьев, Олег Вадимович (1960—2020) — экономист, государственный советник первого класса.
 Григорьев, Олег Георгиевич (род. 1937) — советский боксёр, олимпийский чемпион.
 Григорьев, Олег Евгеньевич (1943—1992) — русский поэт и художник.